Vinheta  que se pode definir como um pequeno selo ou autocolante usado em fins diversos, pode referir-se a:

 Vinheta (artes gráficas) - uma pequena gravura usada para ornar ou ilustrar livros e também um termo utilizado para definir os rectângulos em que se divide uma banda desenhada
 Vinheta (fotografia) - efeito visual fotográfico causado pela lente da câmera.
 Vinheta de autoestrada - taxa anual para circular nas autoestradas 

ou então como:
 Vinheta musical/rádio;  Jingle

Desambiguação